Geografia:
 Beverly Hills, ciutat de Califòrnia

 Cultura:
 Beverly Hills, 90210, sèrie de televisió estatunidenca
 Beverly Hills Chihuahua, pel·lícula estatunidenca
 Beverly Hills (cançó), cançó del grup Weezer